Swiss Indoors Basel 2014 — 45-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Базеле, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2014 году турнир прошёл с 20 по 26 октября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Хуан Мартин дель Потро
 в парном разряде —  Доминик Инглот и  Трет Конрад Хьюи

Общая информация 
В одиночных соревнованиях приняло участие пять представителей Топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стал Роджер Федерер (№ 2 в мире на тот момент). Швейцарец на домашнем турнире смог завоевать титул, переиграв в финале бельгийца Давида Гоффена, который был посеян на турнире под 7-м номером. Федерер побеждает на местных  соревнованиях в рекордный 6-й раз (до этого он побеждал с 2006 по 2008 и с 2010 по 2011 год). Помимо этого Роджер уже в 5-й раз подряд дошёл до финала турнира. Второй номер посева и 3-я ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертьфинале уступил Борна Чоричу, который участвовал в турнире получив специальное приглашение. Еще один швейцарец и 4-й в мире на тот момент Станислас Вавринка неожиданно оступился уже в первом раунде, проиграв Михаилу Кукушкину. Победитель двух последних розыгрышей соревнований Хуан Мартин дель Потро не защищал свой титул. В основной сетке принял участие один россиянин Теймураз Габашвили, который проиграл в первом раунде представителю Казахстана Андрею Голубеву.

В парном турнире победу одержали Вашек Поспишил и Ненад Зимонич, которые были посеяны под вторым номером. В финале они обыграли Марина Драганю и Хенри Континена, которые в свою очередь переиграли в полуфинале первую сеянную пару соревнований Ивана Додига и Марсело Мело. Зимонич выигрывает местные соревнования уже в 4-й раз, выступая с разными партнёрами (до этого в 2009 году в паре с Даниэлем Нестором, в 2011 с Микаэлем Льодра и в 2012 году вновь с Нестором). Прошлогодние победители Доминик Инглот и Трет Конрад Хьюи не защищали свой титул, однако Инглот принял участие в соревнованиях. Вступая совместно с румыном Флорином Мерджой, он дошёл до полуфинала, где они уступили победителям турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Роджер Федерер обыграл  Давида Гоффена со счётом 6-2, 6-2.
 Федерер выигрывает 5-й одиночный титул в сезоне и 82-й за карьеру основном туре ассоциации.
 Гоффен сыграл свой 3-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Федерер 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ж. Мюллер
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Е. Янович
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Д. Истомин
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Я. Ниеминен
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= В. Поспишил
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= А. Зверев
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Г. Димитров
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= С. Вавринка
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10=
| RD1-team10= М. Кукушкин
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=61
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Г. Элиаш
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Б. Беккер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= К. де Схеппер
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ф. Дельбонис
| RD1-score14-1=63
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Л. Росол
| RD1-score15-1=64
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= И. Карлович
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д. Истомин
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=
| RD2-team03= В. Поспишил
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Г. Димитров
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= М. Кукушкин
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=0r
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Б. Беккер
| RD2-score06-1=63
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= К. де Схеппер
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= И. Карлович
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= Г. Димитров
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Б. Беккер
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= И. Карлович
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Федерер
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= И. Карлович
| RD4-score02-1=68
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=3
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Ненад Зимонич /  Вашек Поспишил''' обыграли  Марина Драганю /  Хенри Континена со счётом 7-6(13), 1-6, [10-5].
 Зимонич выигрывает свой 4-й парный титул в сезоне и 53-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Поспишил выигрывает свой 3-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Swiss Indoors Basel

 Мировой тур ATP 2014

 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Октябрь 2014 года
2014